Seznam polkov z zaporedno številko 63.

Seznam 
 Pehotni
 63. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 63. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 63. pehotni polk (Wehrmacht)
 63. strelski polk (ZSSR)
 63. strelski polk (Wehrmacht)
 63. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 63. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 63. oklepni polk (ZDA)
 63. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 63. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 63. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi